Les championnats du monde de boxe amateur sont avec les Jeux olympiques la plus importante compétition de boxe amateur.

Organisés par l’AIBA, l’association internationale de boxe amateur, la première édition s’est déroulée à La Havane du 17 au . Des championnats du monde féminins sont par ailleurs organisés depuis 2001.

Hommes

Éditions

Tableau des médailles 
Mise à jour après les championnats du monde 2021

Femmes

Éditions

Tableau des médailles 
Mis à jour après les championnats du monde 2022

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de l'AIBA